

Geografia
Canada
 Labelle – comune della provincia del Québec
 Antoine-Labelle – municipalità regionale di contea della provincia del Québec

Stati Uniti d'America
 Port LaBelle – census-designated place della Florida

Musica
 Labelle – trio di rhythm and blues, funk, soul e disco music statunitense
 Labelle – album delle Labelle del 1971

Persone
 Patti LaBelle – cantante statunitense
 Rob LaBelle – attore statunitense
 Sophie Labelle – fumettista e attivista canadese

Pagine correlate 
La Belle